La Federation Cup 1976 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 14ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 36 nazionali. Per la prima volta è stato usato il tie-break. Il World Group si è giocato al Wachovia Spectrum di Filadelfia negli Stati Uniti dal 22 al 29 agosto e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Australia.

Turno di qualificazione

Lussemburgo, Messico, Filippine e Svizzera avzanzano al Tabellone principale.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati allo Wachovia Spectrum di Filadelfia negli Stati Uniti su campi in sintetico indoor.

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni